AZ ou Arizona — estado dos stados Unidos da América
 AZ ou AZ Alkmaar ou Alkmaar Zaanstreek — clube de futebol dos Países Baixos
 Alitalia — companhia aérea italiana
 AZ (rapper) — rapper dos Estados Unidos da América
 az — código ISO 639 da língua azeri

Desambiguações de siglas
Desambiguações de música
Desambiguações de linguística
Desambiguações de topônimos